Chandyga: una cittadina della Siberia orientale;
Chandyga: un fiume della Siberia orientale, affluente dell'Aldan;
Vostočnaja Chandyga: un fiume della Siberia orientale, affluente dell'Aldan;